Готлиб Теофил Пислинг (; ,  — , ) — австрийский писатель, публицист и экономист.

Родился в еврейской семье. Первоначально изучал языкознание в Пражском университете под руководством Георга Курциуса и Августа Шлейхера, затем в том же университете учился праву и экономике.

Публиковал стихи, рассказы, статьи в различной периодике, в том числе в журналах Иоганнеса Нордмана «Салон» и Карла Гёдеке Deutscher Wochenschrift, в журнале Роберта Прутца «Немецкий музей» печатал на протяжении ряда лет серию статей и очерков «Австрийские письма» (). Опубликовал роман «Там никого нет» (; 1858), в театрах шли комедии Пислинга «Эконом» (; 1857) и «Наследники» (; 1857), вторая из них была написана для известного берлинского комика .

В большей степени приобрёл известность как публицист, статьями по экономике и национальному вопросу. В 1856 году опубликовал книгу «Национально-экономические письма из Северо-Западной Чехии» (), через год переизданную в исправленном и дополненном виде; в 1859 году за ней последовала вторая книга, «Хозяйствование и охрана труда в чешских Рудных горах» (), — в этих изданиях, помимо ценного фактического и исторического материала, привлекалось внимание к тяжёлому экономическому положению региона. Книга Пислинга «Германизация или чехизация?» (; 1861) стала первым последовательным изложением проблемы межнациональных отношений в Чехии с немецкой точки зрения.

На почве систематических конфликтов с чешской общественностью Пислинг в 1863 году покинул Прагу и перебрался в Вену. Здесь он работал в редакциях газет Botschafter и , сотрудничал с рядом других австрийских и германских изданий, одновременно в 1867—1907 гг. состоя на службе в пресс-службе министерства иностранных дел.

Командор ордена Франца Иосифа, кавалер Ордена Железной короны третьей степени и Ордена Изабеллы Католической.

Ссылки 
 Theophil Pisling. Volkswirthschaft und Arbeitspflege im böhmischen Erzgebirge 
 

Публицисты Австрии
Экономисты Австрии